Ел Тигре Дос има више значења:

 Ел Тигре Дос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Тигре Дос (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику